Slovo Ušák má více významů:

 hovorové regionální označení škvora
 hovorové označení zajíce
 typ křesla
 Ušák (pořad) – talk show pořad Jaromíra Bosáka

příjmení
 Alois Ušák (1875–1935) – český a československý politik
 Filip Ušák (* 1989) – český politik a podnikatel, bývalý starosta Benešova nad Ploučnicí
 Jaroslav Ušák (8. září 1891 – 25. května 1965) – zakladatel české pozounové (trombonové) školy, hudební vědec, pedagog, skladatel, organolog, spisovatel aj.
 Otto Ušák (1892–1957) – český akademický malíř a přírodovědný ilustrátor
 Václav Ušák (* 1978) – bývalý český fotbalista

v geografii
 Ušák (Křivoklátská vrchovina) (529,6 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině, severovýchodně od Třebnušky v okrese Rokycany

podobné
 Uşak – město v Egejském regionu v Turecku

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení